Stolen steht für:

 Stolen (Dokumentation), einen australischen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2009
 Stolen (2009), einen US-amerikanischen Thriller
 Stolen (2012), einen US-amerikanischen Actionfilm mit Nicolas Cage
 einen Song von Jay Sean aus dem Jahr 2004
 Stolen (Spiel), ein Videospiel aus dem Jahr 2005
 den englischen Originaltitel des Romans Ich wünschte, ich könnte dich hassen von Lucy Christopher aus dem Jahr 2009
 Rogers H. Stolen (* 1937), US-amerikanischer Physiker